Плавье — украинские сёла
Плавье () — Закарпатская область, Свалявский район
Плавье () — Львовская область, Сколевский район